«Ночью Эвелин вышла из могилы» (, иное название «Ночь, когда Эвелин вышла из могилы») — итальянский джалло 1971 года режиссёра Эмилио Миральи.

Сюжет 
Состоятельный английский лорд по фамилии Каннингем потерял свою рыжеволосую жену-красавицу Эвелин. С тех пор рассудок Каннингема помутился и он, знакомясь с рыжеволосыми девушками на улицах или в баре, приводит их в свой замок, где издевается и насилует их, а затем убивает. Пытаясь избавиться от навязчивых идей убийства Каннингем женится и пытается лечиться у знакомого доктора. Вскоре новая жена Каннингема, заглянув в фамильный склеп, обнаруживает, что могила Эвелин пуста.

В ролях 
 Энтони Стеффен — Лорд Алан Каннингем
 Марина Малфатти — Глэдис Каннингем
 Эрика Бланк — Сьюзи
 Джакомо Росси-Стюарт — доктор Ричард Тимберлейн
 Энцо Тарашо — Джордж Харриман
 Умберто Рахо — Фарли

Критика 
Луис Поль в своей книге Italian Horror Film Directors охарактеризовал фильм как прекрасную и несвязную историю, в ходе просмотра вызывающую у зрителя массу вопросов, касающихся сюжетных обстоятельств. Дональд Гуариско из AllMovie считает,что фильм: «может стать приемлемым кормом для фанатов джалло, но не таким запоминающимся, как предполагается».

Примечания 

Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1971 года
Фильмы в жанре джалло
Независимые фильмы Италии